revertir 

El término superficie puede designar:

En geografía:

 a la extensión o área de un territorio.

En matemática:
 superficie, es aquello que solo tiene longitud y anchura. –Euclides, Los Elementos, Libro I, definición 5ª.
 superficies curvas:
 superficie alabeada, la que es reglada, no desarrollable,
 superficie de revolución, la engendrada por el movimiento de una curva que gira alrededor de una recta fija,
 superficie cilíndrica, la generada por una recta que se mueve paralelamente sobre una curva dada,
 superficie cónica, la generada por una recta que, pasando por un punto fijo, recorre una curva dada,
 Superficie desarrollable, la superficie reglada que se puede extender sobre un plano, conservando la distancia entre sus puntos.
 superficie reglada, la que puede contener líneas rectas en determinadas direcciones.

En física:
 superficie física, es el límite de un medio continuo en contacto con otro medio de propiedades físicas diferenciadas,
 superficie de onda, la formada por los puntos que se hallan en la misma fase, en un momento dado, en un movimiento ondulatorio,
 superficie equipotencial, el lugar geométrico de los puntos de un campo de fuerza que tienen el mismo potencial.

En comercio:
 Gran superficie, es un centro comercial de grandes dimensiones.

Enlaces externos